Иностранный язык — это язык, на котором говорят жители другой для индивида страны. Это также и язык, на котором не говорят в стране происхождения индивида, например, носитель английского, живущий в Испании, может сказать, что испанский язык — это иностранный язык для него или её. Этими двумя характеристиками не исчерпываются возможные определения, однако, и собственно термин иногда применяется таким образом, что возможны его разночтения.

Некоторые дети говорят больше, чем на одном языке с рождения или с самого раннего возраста: они являются двуязычными или многоязычными. Эти дети имеют несколько родных языков. Так, ребёнок, изучающий английский язык от своего английского отца и ирландский в ирландской школе, может говорить на английском и ирландском, но ни один из них — не иностранный язык для него. Такое явление распространено в таких странах, как Индия, Южная Африка или Канада из-за наличия нескольких официальных языков в них.

В общем, считается, что дети имеют преимущество изучения иностранного языка по сравнению со взрослыми. Однако, есть исследования, которые показали, что взрослым легче изучать иностранный язык, чем детям. Это происходит потому, что у взрослых уже существуют знания о том, как устроена грамматика, и более развита способность запоминания лексики.

Обучение иностранному языку 

В большинстве школ по всему миру учат хотя бы один иностранный язык, также в большинстве колледжей и вузов требуют знание иностранных языков. К 1998 году почти все учащиеся в Европе изучали хотя бы один иностранный язык, как часть их обязательного образования, за исключением Ирландии, где начальные и средние школьники изучают ирландский и английский, но ни один не считается иностранным языком (хотя ирландские школьники изучают третий европейский язык). В среднем по Европе, в начале обучения иностранному языку учащиеся занимаются три-четыре часа в неделю. Обязательные занятия по иностранному языку обычно начинаются в конце начальной школы или начале средней школы. В Люксембурге, Норвегии и Мальте, однако, первый иностранный язык изучается в возрасте до шести лет, а во Фландрии — в возрасте 10 лет. В Уэльсе, всех детей учат валлийскому языку с первого года начальной школы. Валлийский язык также является обязательным до 16-летнего возраста, хотя формальная аттестация не обязательна.

В некоторых странах, у учащихся проводятся уроки полностью на иностранном языке: например, более половины европейских стран с языком меньшинства/региональным языком применяют метод частичного погружения в язык, чтобы учить как на языке меньшинства, так и на государственном языке. Этот метод также широко применяется в Канаде, где англоязычные студенты получают большую часть своих уроков на французском языке.

Несмотря на высокий уровень преподавания иностранных языков в школах, количество взрослых, утверждающих, что они могут говорить на иностранном языке, как правило, ниже, чем можно было ожидать. Особенно это касается носителей английского языка: в 2004 году британский опрос показал, что лишь один из 10 британских работников может говорить на иностранном языке и менее 5 % могут считать до 20 на иностранном языке. В 2001 году Европейской комиссией было показано, что 65,9 % британцев говорили только на своем родном языке.

Статья из The Atlantic утверждает, что только 1 процент взрослого американского населения считают себя продвинутыми носителями иностранного языка. Это резко контрастирует со многими другими странами, где этот процент гораздо выше. Несмотря на множество преимуществ, которые приходят с изучением иностранного языка, школы Соединенных Штатов продолжают сокращать часы иностранного языка из своих бюджетов.

См. также 
 Родной язык
 Международный вспомогательный язык
 Языковой обмен
 Языковая школа
 Учение через обучение
 Многоязычие
 Официальный язык
 Второй язык

Примечания

Источники 
 Bailey, David. "The Secret to Learning a Foreign Language as an Adult. " Time. Time, 2 Oct. 2014. Web.
 Crystal, D. (2003), A Dictionary of Linguistics and Phonetics, 5th edition, London: Blackwell.
 Falk, J.S. (1978), Linguistics and Language, USA: John Wiley & Sons.
 Fasold, R.W. and Connor-Linton J. (2006), An Introduction to Language and Linguistics, Cambridge: Cambridge University Press.
 Hudson, G. (2000), Essential Introductory Linguistics, London: Blackwell.
 Merritt, Anne. «Are Children Really Better at Foreign Language Learning?» The Telegraph. Telegraph Media Group, 18 Sept. 2013. Web.
 Richards, J.C. and Schmidt R. (2002), Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics, 3rd edition, London: Longman.
 Service, Elisabet, et al. "Adults' And 8-Year-Olds' Learning In A Foreign Word Repetition Task: Similar And Different."Language Learning 64.2 (2014): 215—246. Communication & Mass Media Complete. Web.
 Steinberg, D. D. (1991), Psycholinguistics: Language, Mind and World, London: Longman.
 Stern, H.H. (1983), Fundamental Concepts of Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.

Обучение иностранным языкам
Мультикультурализм
Социолингвистика